Trillo (plaats), een gemeente in de Spaanse provincie Guadalajara
 Federico Trillo-Figueroa y Martínez-Conde, een voormalig Spaans minister van defensie
 Carlos Trillo, een Argentijnse scriptschrijver